Filozof je lahko:
 oseba, ki se ukvarja s filozofijo
 Filozof, nedokončano Platonovo delo